« Collège royal » peut désigner :
 le Collège de France, à Paris, anciennement nommé « Collège royal » ;
 le Collège royal à Rabat, au Maroc.